CNW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto TSTI-Waco/James Connall, Waco (Texas), Stati Uniti